La page ci-dessous regroupe les listes de films australiens produits par l'industrie cinématographique australienne, classés par année de sortie. Les articles détaillés proposent des listes plus précises.

Listes

Avant 1930

Années 1930

Années 1940

Années 1950

Années 1960

Années 1970

Années 1980

Années 1990

Années 2000

Années 2010

Années 2020

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Cinéma australien
 Cinéma australien documentaire, dont 
 First Contact (1983), de Bob Connolly et Robin Anderson, premier film de la trilogie documentaire The Highland Trilogy :  Joe Leahy's Neighbours (1989) et Black Harvest (1992), sur les premiers contacts filmés (depuis les années 1930) avec les Papous (First Contact (1983 film))
 Listes de films américains
 Listes de films britanniques
 Listes de films français

Liens externes

Sites généraux 
  Liste de films australiens sur l'Internet Movie Database
  The Best of Australian Film

Divers 

Organismes nationaux
  Screen Australia
  National Film and Sound Archive of Australia (NFSA)
  Australian Film Commission (AFC)
  Australian Film, Television and Radio School (AFTRS)
  Film Australia
  Australian Film Finance Corporation (FFC)
  Australia Council
  Office of Film and Literature Classification (OFLC)
  Australian Film Institute (AFI)
  Australian Screen Directors Association (ASDA)
  Film and Television Institute, Perth (FTI)

Organismes d’État
  Pacific Film & Television Commission
  Film Victoria
  South Australian Film Corporation (SAFC)
  New South Wales Film and Television Office (NSWFTO)
  Darwin Film Society
  Melbourne Super 8 Film Group
  
  ACT Filmmakers' Network

Festivals
  Flickerfest Short Film Festival
  Melbourne Queer Film & Video Festival
  Tropicana/Tropfest Short Film Festival
  IF (Inside Film magazine) Awards
  Brisbane International Film Festival
  Festival of Perth Film Season
  Melbourne International Film Festival
  Sydney Film Festival
  Newtown Flicks Short Film Festival

Collections et ressources
  australianscreen Australia's audiovisual heritage online
  filmtvbiz
  ACMI Collections
  AFI Library
  Cinephilia
  Australian War Film Archive
  Australian WWW Film & Television Production Service

Autres
  Australian Centre for the Moving Image (ACMI)
  Reading Room resources